

Geografia 
 Gjertsen Promontory – promontorio nelle La Gorce Mountains in Antartide
 Monte Gjertsen –  vetta dei Monti della Regina Maud in Antartide

Persone 
 Astrid Gjertsen – politica norvegese
 Doug Gjertsen – ex nuotatore statunitense
 Lasse Gjertsen – animatore e youtuber norvegese
 Torgil Øwre Gjertsen – giocatore di calcio a 5 e calciatore norvegese